Hydrocotyle latisecta är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Zollinger. Hydrocotyle latisecta ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
latisecta